Il Bivongi bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno intenso
odore: vinoso, gradevole
sapore: secco, armonico, fruttato

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Catanzaro
Vini DOC della provincia di Reggio Calabria
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Ansonica
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Greco Bianco
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Guardavalle
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Malvasia Bianca
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Montonico